Countdown to Extinction signifie « décompte vers l' ». Il peut désigner: 
 Countdown to Extinction un album du groupe Megadeth
 C'est aussi l'ancien nom de l'attraction Dinosaur au parc Disney's Animal Kingdom.